Was It Worth It? – singolo dei Pet Shop Boys del 1991
 Was It Worth It? – singolo dei Children of Bodom del 2010